Angelino Dall'Orto – cartografo italiano
 Anselmo dall'Orto – giurista medievale
 Antonio Campo Dall'Orto – dirigente d'azienda italiano
 Giovanni Dall'Orto – politico italiano
 Giovanni Dall'Orto – giornalista, storico e attivista italiano
 Oberto Dall'Orto – docente e giurista italiano
 Vincenzo dall'Orto – architetto e ingegnere italiano